Егеруха́й () — аул в Кошехабльском районе Республики Адыгея России. Административный центр Егерухайского сельского поселения.

География 
Расположен на левом берегу реки Лабы, севернее аула Кошехабль.

История 
Аул основан в 1864 году. Название произошло от одного из адыгских субэтносов — егерукаевцев.

Население

Улицы

Известные уроженцы 
 Джаримов Аслан Алиевич — первый президент Республики Адыгея;
 Хасанов Мурат Русланович — 11-кратный чемпион мира по самбо.

Примечания

Ссылки 
 Сайт аула Егерухай www.egerukhay.ru
 

Населённые пункты Кошехабльского района
Появились в 1864 году в России
1864 год в Адыгее